Библиотека Оскара Нимейера () — публичная библиотека во Франции, расположенная в городе Гавр (регион Нормандия) и открытая в 2015 году. Занимает часть архитектурного ансамбля «», построенного Оскаром Нимейером в период с 1978 по 1982 год.

История 
Проект по строительству  был инициирован мэром Гавра Андре Дюромеа в 1972 году. Тогда речь шла о проектировании нового помещения для Дома культуры Гавра, открытого 24 июня 1961 года Андре Мальро и до этого находившегося в музее современного искусства. Бразильский архитектор Оскар Нимейер, живший в то время во Франции, был выбран, в частности, из-за своей приверженности идеям коммунизма.

Проекты архитектурного ансамбля были представлены в 1974 году и предусматривали строительство концертного зала, многофункционального зала и различных помещений на месте бывшего театра на площади Гамбетта. Работа началась в 1978 году и закончилась через 4 года, зал был открыт 18 ноября 1982 года.

В 2010 году с согласия Оскара Нимейера был начат проект реконструкции, включающий реконструкцию концертного зала  и преобразование зала  и части прилегающих помещений в библиотеку. Реконструкция архитектурного ансамбля была завершена в 2015 году и обошлась в 60 млн евро, 78% из этой суммы было предоставлено городом.

Библиотека была открыта 2 ноября 2015 года.

Архитектура и интерьер 

Библиотека Оскара Нимейера расположена в реконструированном центре Гавра (работа архитектора Огюста Перре, в 2005 году внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО). Она состоит из здания под названием , а также пристроек.

Часть библиотеки находится под землёй и имеет вход через площадь Оскара Нимейера, известную как «низкая площадь», так как она располагается на 4 метра ниже уровня города, и имеющую форму голубя

 характеризуется бетонным корпусом в параболо-гиперболоидной оболочке, окрашенной в белый цвет. В его стенах на уровне второго этажа имеется около тридцати вертикальных застеклённых проёмов в форме неправильных шестиугольников. В 2015 году оригинальный потолок заменили на стеклянную крышу.

Внутренние стены библиотеки сделаны из бетона и досок, окрашены или покрыты лаком. В них проделаны прямоугольные и круглые отверстия в виде иллюминаторов. Преобладающие цвета — лимонно-жёлтый и фиолетово-синий.

В 2016 году интерьер библиотеки получил премию Livres Hebdo de l’Espace intérieur.

Работа библиотеки 
Библиотека занимает площадь 5270 квадратных метров, из которых 4000 квадратных метров доступны для читателей. Она оборудована 600 местами для консультаций и 125 компьютерными станциями, включая 50 сенсорных панелей. Она также оснащена бесплатным Wi-Fi и ящиком для автоматического возврата документов, доступным 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

В 2018 году библиотека предоставляла читателям коллекцию из 116 000 документов, сгруппированных по «полюсам»:

 биографии и мемуары;
 досуг и прикладная литература
 работа и образование;
 мысль и общество;
 мир вчера и сегодня;
 естественные науки и техника;
 искусство и музыка;
 художественная литература;
 комиксы и манга;
 литература для детей от 4 до 11 лет;
 литература для детей от 0 до 4 лет, а также родителей и воспитателей.

Примечания 

Библиотеки Франции
Организации, основанные в 2015 году
Гавр
Культура Нормандии
Здания и сооружения департамента Приморская Сена